Asn:
 Station Assen
 Asparagine
 ASN:
 ASN Bank, merknaam van de Volksbank, een Nederlandse bank
 Autonomous System Number
 Station Addlestone (stationscode)
 Atlantic Satellite Network, nu CTV Two Atlantic
 Aviation Safety Network, een website over luchtvaartongelukken